Кабай (псевдоним, также транскрибируется как Хабай, настоящее имя Ха Хуанджан, на сибо — Катури, , родился 31 июля 1928 года в Китае) — китайский учёный, поэт, переводчик стихов Абая. Старший научный сотрудник Института малых народов Академии наук Китая. Псевдоним «Кабай» образовался как сокращение казахского имени «Кадырбай», которым его называли в детстве друзья-казахи. Представитель народности сибо из рода халар.

Занимался исследованиями творчества Абая Кунанбаева и М. Ауэзова. Перевел стихи Абая на китайский язык. Научная статья «Абай — великий казахский поэт» была опубликована в журнале «Тянь-Шань» (1958). В 1983 написал предисловие к избранным стихотворениям Абая. В 1987 вышел в свет монографический труд «Абай и творчество Абая». Ушёл на пенсию в 1988 году.

Лауреат Государственной премии КНР. Почетный гражданин Абайского района Восточно-Казахстанской области.

Примечания

Литература 
 
 14 лет и 1,4 млн иероглифов. Кто перевел «Путь Абая» на китайский? // Казах-ТВ, 30.11.2016.

Ссылки 
  Статья в энциклопедии Байду.
 Статья на тайваньском сайте Нэшнл Географик. 

Переводчики поэзии на китайский язык
Филологи Китая
Абаеведы